Le fleuve Jaune (Yellow river en anglais) est le deuxième plus long fleuve de Chine.
Yellow River est aussi le nom de :
 la Shira Mören en Mongolie-Intérieure au Nord-Est de la Chine.
 un cours d'eau en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a donné son nom aux langues yellow river

aux États-Unis 
 deux cours d'eau en Alaska nommé Yellow River
 La Yellow River (Floride) est un fleuve du Sud-Est des États-Unis, et qui se jette dans la baie de Blackwater, un bras de la Pensacola Bay. 
 La Yellow River (Georgia)
 La Yellow River (Indiana)
 La Yellow River (Iowa)
 La Yellow River (New Jersey)
 quatre cours d'eau nommés Yellow River au Wisconsin :
 La Yellow River (Wisconsin) un affluent de la rivière Chippewa dans l'État du Wisconsin.
 La Yellow River (Red Cedar River)
 La Yellow River (St. Croix River)
 La Yellow River (Wisconsin River)
 une variante locale au Kansas pour le Missouri

Musique 
 Yellow River, une chanson du groupe britannique Christie ;
 .

Voir aussi